Gradski stadion naziv je za stadione mnogih gradova, a u nazivu se razlikuju samo priloškom oznakom mjesta ili dodatnim, najčešće počasnim nazivom.

 Hrvatska:
 Gradski stadion Aldo Drosina, Pula
 Gradski stadion Belišće
 Gradski stadion u Belom Manastiru
 Gradski stadion u Bjelovaru
 Gradski stadion u Bujama
 Gradski stadion u Crikvenici
 Gradski stadion u Delnicama
 Gradski stadion u Hrvacama
 Gradski stadion u Koprivnici
 Gradski stadion u Križevcima
 Gradski stadion u Kutini
 Gradski stadion u Labinu
 Gradski stadion Lapad, Dubrovnik
 Gradski stadion u Novskoj
 Gradski stadion u Ogulinu
 Gradski stadion u Otočcu
 Gradski stadion u Petrinji
 Gradski stadion u Poljudu
 Gradski stadion u Požegi
 Gradski stadion u Pribislavcu
 Gradski stadion u Raši
 Gradski stadion u Sinju
 Gradski stadion u Sisku
 Gradski stadion u Umagu

 Bosna i Hercegovina:
 Gradski stadion Borik, Prnjavor
 Gradski stadion Orašje
 Gradski stadion Košute, Uskoplje
 Gradski stadion u Vitezu
 Gradski stadion Žepče

 Crna Gora
 Gradski stadion Nikoljac, Bijelo Polje

 Makedonija
 Gradski stadion u Tetovu

 Srbija
 Gradski stadion u Novom Sadu, danas vraćeno staro ime Stadion Karađorđe
 Gradski stadion u Zemunu